Гахам (гахан,  «хахам» — мудрець) — духовний голова караїмів. Значення слова «гахам» близьке до «хахам» в юдеїв-раввіністів, але роль гахама менш авторитарна, скоріше рекомендаційна, оскільки караїмське віровчення засноване на тому, що кожен вірянин самостійно раціоналістично визначає застосування законів Священного писання.

Гахам обирається з числа членів караїмської громади.

Література 
 Мировые религии. А. А. Алов, Н. Г. Владимиров, Ф. Г. Овсиенко. — М.: ПРИОР, 1998. — 480 с. ISBN 5-7990-0166-4
 Ельяшевич, Борис Саадьевич|. Караимский биографический словарь (с конца VIII в. до 1960 г.). // Караимы. 2-e издание. — Москва: РАН, 1993. 236 с.

Посилання 
 Гахан // Українська Релігієзнавча Енциклопедія
Караїмізм